Palais Schaumburg peut désigner :
 Palais Schaumburg (Bonn), résidence officielle du Chancelier fédéral d'Allemagne de 1949 à 1976 à Bonn ;
 Palais Schaumburg (musique), un groupe de la Neue Deutsche Welle.

Toponymie